Хрво́е Ве́йич (; 8 июня 1977, Меткович) — хорватский футболист, игравший на позиции защитника.

Карьера

Клубная 
Начинал футбольную карьеру в ФК «Загреб» на позиции полузащитника. В 2001 году подписал контракт с клубом «Хайдук» (Сплит), в составе которого выигрывал золотые и серебряные медали чемпионата Хорватии, а также Кубок Хорватии. С лета 2005 до конца 2008 года выступал в Российской Премьер-лиге за «Томь». В январе 2009 года вернулся в «Хайдук», с которым подписал контракт на три с половиной года, и в котором намерен играть вплоть до завершения карьеры игрока.

Сборная 
Мог сыграть за сборную ещё на Евро-2004, но в игре за «Хайдук» получил травму. В 2007 году получил приглашение на матч со сборной России, однако на тренировке перед игрой дёрнул мышцу. Был членом сборной на Евро-2008, провел 1 матч.

Достижения 
 Чемпион Хорватии (2): 2003/04, 2004/05
 Серебряный призёр чемпионата Хорватии (2): 2001/02, 2002/03
 Обладатель Кубка Хорватии: 2002/03

Клубная статистика

Статистика в сборной

До 21 года

Национальная сборная

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Загреб»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Приморац 1929»